Magnus Hedman – szwedzki piłkarz
 Per-Erik Hedman – duński autor komiksów o Kaczorze Donaldzie i Myszce Miki
 Victor Hedman – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji